

Toponymie
 Fontanges est une cité médiévale proche de Salers, en bordure de l'Aspre dans le Cantal.

Patronyme

 Les membres de la famille de Fontanges parmi lesquels : 

Marie Angélique de Fontanges, une maîtresse de Louis XIV
François de Fontanges (1744-1806) aumônier de la reine, évêque de Nancy de 1783 à 1787
François (III) de Fontanges, vicomte, propriétaire terrien et d'esclaves aux Gonaïves à Saint-Domingue (Haïti) en 1779, major du régiment du Cap à Saint-Domingue, colonel en 1780, maréchal de camp 1789, lieutenant-général et commandeur de l'Ordre de Saint-Louis sous la Restauration.

 D'autres personnes :

Magda Fontanges de son vrai nom Madeleine Coraboeuf, une journaliste, actrice, maîtresse de Mussolini et espionne allemande pendant la Seconde Guerre mondiale